Moroni (Comoren),  de hoofdstad van de Comoren
Moroni (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
Boek van Moroni, een deel van het Boek van Mormon
Moroni (engel), de zoon van Mormon en de laatste schrijver in het Boek van Mormon; een persoon in het Boek van Mormon, rond 400 n.Chr.
Moroni (kapitein), de leider van het leger van de Nephieten; een persoon uit het Boek van Mormon, rond 100 v.Chr.
Moroni (Masai), een mannelijke krijger bij de Masai in Zuid-Kenia

Personen met de achternaam Moroni
Giovanni Battista Moroni, een kunstenaar uit de 16e eeuw n.Chr.
Simona Moroni, een Nederlandse schrijfster